Tom Schilling (aktor)
 Tom Schilling (choreograf)